— город в Нидерландах.
 Эхт, Давид Наумович (1902—1982)  — советский генерал-майор и штангист.